Theocracy – power metalowa grupa muzyczna
 Theocracy – gra komputerowa